«Plenilunio» puede referirse a:
 Plenilunio, fase lunar.
 Plenilunio (1997), álbum de Luar na Lubre.
 Plenilunio (1997), novela de Muñoz Molina.
 Plenilunio (2000), película de Imanol Uribe, basada en la novel de Muñoz Molina.
 Plenilunio (1993), película de Ricardo Islas.